Институт ядерных проблем Белорусского государственного университета (НИИ ЯП БГУ) — исследовательское учреждение Белоруссии.

Создание 
Научно-исследовательское учреждение «Институт ядерных проблем» Белорусского государственного университета (НИИ ЯП БГУ) было создано 1 сентября 1986 года на основании постановления Правительства СССР. Институту передано здание постройки начала 1930-х годов (архитекторы И. Запорожец и Г. Лавров), в котором раньше располагался химический факультет. В 1942 году здание занимала немецкая больница, занятия в корпусе начались только в 1949-1950 учебном году. С 1969 года в здании размещался юридический факультет БГУ, затем руководство Минского Метростроя.

Первый директор и основатель института, ныне почётный директор — Владимир Григорьевич Барышевский, профессор, заслуженный деятель науки Республики Беларусь, лауреат Государственной премии Республики Беларусь в области науки и техники, кавалер Орденов Франциска Скорины и «Знак Почёта», автор двух открытий СССР в области ядерной физики (№ 224 от 1979 г. и № 360 от 1981 г.).

1 января 2013 года директором института назначен доктор физико-математических наук Сергей Афанасьевич Максименко.

Основные научные направления 
 исследования в области ядерной физики, физики элементарных частиц, космомикрофизики и ядерной астрофизики;
 исследования экстремального состояния вещества при сверхвысоких температурах и давлениях и магнитной кумуляции энергии;
 новые композиционные материалы, нано- и микроструктурированные материалы;
 радиационные и ядерно-физические технологии с использованием радиоактивных источников, ускорителей и ядерных реакторов; новые методы измерений ионизирующих излучений.

Важнейшие достижения 
 Теоретическое предсказание и первое в мире экспериментальное наблюдение нового типа излучения — параметрического рентгеновского излучения (ПРИ), возникающего при равномерном движении заряженных частиц через кристаллы.
 Обнаружение ПРИ, возбуждаемого протонами больших энергий в кристалле, на ускорителе ИФВЭ (Протвино, Россия), а также обнаружение многоволнового режима генерации ПРИ от электронов на ускорителе СИРИУС (Томский политехнический университет).
 Идея и обоснование существования рентгеновского излучения, возбуждаемого при каналировании релятивистских заряженных частиц (электронов, позитронов) в кристаллах. Экспериментально наблюдалось во многих физических центрах мира.
 Теоретическое предсказание и экспериментальное обнаружение (совместно с Институтом физики НАН Беларуси) явления осцилляций плоскости распада 3-γ аннигиляции ортопозитрония в магнитном поле.
 Теоретическое и экспериментальное обнаружение неизвестной ранее характеристики атома водорода (мюония) — квадрупольного момента у основного состояния.
 Идея и обоснование существования явления осцилляций и спинового дихроизма и, как следствие, существование тензорной поляризации у дейтонов (и других частиц) большой энергии, движущихся в неполяризованных веществах; спиновый дихроизм экспериментально обнаружен в совместных экспериментах в Германии (COSY) и России (ОИЯИ).
 Теоретическое предсказание явления вращения спина частиц высоких энергий в изогнутых кристаллах. Экспериментально обнаружено в Лаборатории им. Ферми (США).
 Предсказан эффект магнитотормозного образования электрон-позитронных пар в кристаллах, наблюдавшийся в ЦЕРН.
 Предсказано существование дихроизма и двулучепреломления кристаллов в ТэВной области энергии фотонов.
 Предсказан эффект радиационного охлаждения электронов высоких энергий в кристаллах, обнаруженный в ЦЕРН (Швейцария).
 Создание нового класса генераторов электромагнитного излучения — объемных лазеров на свободных электронах.
 Существование предсказанного в НИИ ЯП БГУ эффекта многократного объемного отражения частиц высоких энергий изогнутыми плоскостями одного кристалла экспериментально подтверждено на ускорителе ЦЕРН (Швейцария).
 Теоретическое обоснование существования неинвариантных относительно изменения знака времени явлений вращения плоскости поляризации света и двойного лучепреломления в веществе, помещенном в электрическое поле, а также CP-неинвариантный (Т-неинвариантный) эффект появления у атомов и ядер индуцированного электрического момента в магнитном поле (и появление индуцированного магнитного момента в электрическом поле).
 Создание в Белоруссии магнитокумулятивных генераторов мощных токов и высоких напряжений на основе использования энергии взрыва, открывших дорогу для развития в стране этого важнейшего научного и технологического направления.
 Получение новых ограничений на существование и протяженность дополнительных измерений пространства на основании исследований поглощения первичными черными дырами релятивистской плазмы, заполнявшей Вселенную на ранних этапах её эволюции.
 Построение теории рассеяния электромагнитного излучения на углеродной нанотрубке (УНТ) конечной длины, впервые позволившей дать качественную и количественную интерпретацию экспериментально наблюдаемого в УНТ-содержащих композитах пика поглощения в терагерцовой частотной области. Экспериментальное доказательство существования локализованного плазмонного резонанса в композиционных материалах с одностенными УНТ. Эффект имеет прикладное значение для создания новых электромагнитных защитных материалов и новых медицинских технологий.
 Создание нового сверхтяжелого сцинтилляционного материала вольфрамата свинца PbWO4 (PWO), который был принят как материал для создания электромагнитных калориметров детекторов CMS и ALICE в ЦЕРН (Швейцария) и PANDA (GSI, Германия). Использование этого калориметра коллаборацией CMS, в которую входит НИИ ЯП БГУ, позволило открыть бозон Хиггса.
 Развитие СВЧ-энергетики — разработка различных технологий применения СВЧ-излучения в промышленности, сельском хозяйстве и экологии.

Научные школы 
В НИИ ЯП БГУ действует научная школа в области ядерной физики и физики элементарных частиц: Ядерная оптика поляризованных сред. Основатель и руководитель — профессор В. Г. Барышевский.

Интенсивно развивается научная школа в области Наноэлектромагнетизма — нового научного направления, исследующего эффекты взаимодействия электромагнитного и других типов излучений с наноразмерными объектами и наноструктурированными системами (основатели — д.ф.-м.н. С. А. Максименко и д.ф.-м.н. Г. Я. Слепян).

Структура 
Организационно НИИ ЯП БГУ состоит из 10 лабораторий:
 аналитических исследований
 физико-техническая лаборатория
 физики высоких плотностей энергии
 теоретической физики и моделирования ядерных процессов
 экспериментальной физики высоких энергий
 наноэлектромагнетизма
 отраслевая лаборатория радиационной безопасности
 физики перспективных материалов
 фундаментальных взаимодействий
 электронных методов и средств эксперимента

Директор 
Директор НИИ ЯП БГУ Сергей Афанасьевич Максименко защитил в 1996 году диссертацию на соискание учёной степени доктора физико-математических наук по теме «Распределение волн и волновых пакетов в периодических и диспергирующих средах».

См. также 
 Институт ядерной физики
 Институт ядерных исследований
 Белорусский государственный университет

Примечания

Литература

Ссылки 

Московский район (Минск)
Подразделения Белорусского государственного университета
Центры ядерных исследований
Научные институты Белоруссии